Wasted peut faire référence à :
 Wasted, une chanson de l'artiste américaine Carrie Underwood ;
 Wasted, une chanson du disc jockey néerlandais Tiësto ;
 Wasted, une chanson de la chanteuse américaine Jennifer Paige ;
 Wasted, un téléfilm canadien de Stephen T. Kay diffusé en 2002 ;
 Wasted, un téléfilm australien de Troy Nankervis diffusé en 2010 ;
 Wasted, un film américain de Matt Oates sorti en 2006 ;
 Wasted, un film britannique de Stuart Davids et Caroline Paterson sorti en 2009 ;
 Wasted, un court métrage hongkongais de Frank Hui, sorti en 2006. 
 Wasted, une boutique de vêtements situé 5 rue de Turbigo 75001, Paris ;

Homonymie de titre